

Поляковка — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область

Поляковка — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Поляковка — присілок, Притобольний район, Курганська область
 Поляковка — село, Учалинський район, Башкортостан